Unare, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Toponymes

Unare : l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Caroní dans l'État de Bolívar ;
  : rivière du centre du pays qui débouche sur la Mer des Caraïbes ;
 San José de Unare : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Pedro Zaraza dans l'État de Guárico ;
 San José de Unare : capitale de la paroisse civile de San José de Unare, de la municipalité de Pedro Zaraza dans l'État de Guárico.

Zoologie 
 Unare : un genre d'arachnides de la famille des Zalmoxidae  qui comprend au moins une espèce :
 Unare videodifficultatis González Sponga, 1987.

Homonymie de toponyme